est la formule brute de plusieurs isomères.

 acépromazine, numéro CAS 
 acéprométazine, numéro CAS